Липранди — фамилия:

 Липранди, Иван Петрович (1790—1880) — Георгиевский кавалер; генерал-майор, историк.
 Липранди, Павел Петрович (1796—1864) — генерал от инфантерии, брат Ивана Липранди.